У́лица Ма́ршала Жу́кова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь Г. К. Жукова.

Россия 
 Улица Маршала Жукова — улица в Абакане.
 Улица Маршала Жукова — улица в Волгограде.
 Улица Маршала Жукова — улица в Воронеже.
 Улица Маршала Жукова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Маршала Жукова — улица в Жукове.
 Улица Маршала Жукова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Маршала Жукова — улица в Калуге.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Маршала Жукова — улица в Набережных Челнах.
 Улица Маршала Жукова — улица в Наро-Фоминске.
 Улица Маршала Жукова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Маршала Жукова — улица в Обнинске.
 Улица Маршала Жукова — улица в Одинцове.
 Улица Маршала Жукова — улица в Омске.
 Улица Маршала Жукова — улица в Оренбурге.
 Улица Маршала Жукова — улица в Пятигорске.
 Улица Маршала Жукова — улица в Симферополе ().
 Улица Маршала Жукова — улица в Таганроге.
 Улица Маршала Жукова — улица в Тольятти.
 Улица Маршала Жукова — улица в Томске (Родионово).
 Улица Маршала Жукова — улица в Туапсе.
 Улица Маршала Жукова — улица в Туле.
 Улица Маршала Жукова — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Маршала Жукова —  бывшее название улицы Михаила Ткача в городе Черновцы.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название Цветочной улицы в городе Балаклея.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название улицы Героев Днепра в городе Днепр.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название улицы Героев-Десантников в городе Житомир.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название улицы Героев Крут в городе Измаил.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название Рождественской улицы в городе Изюм.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название улицы Кубанской Украины в городе Киеве, в Деснянском районе.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название Затишной улицы в смт Кирилловка.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название улицы Якова Петруся в городе Кременчуг.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название улицы Андрея Антонюка в городе Николаев.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название улицы Князя Святослава в городе Первомайск Николаевской области.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название Рассветной улицы в городе Смела.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название Лебединой улицы в городе Фастов.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название Ярмарковой улицы в городе Черкассы.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название улицы Романа Шухевича в смт Черняхов.
 Улица Маршала Жукова — бывшее название улицы Олеся Ольжича в смт Шишаки.
 Улица Жукова — бывшее название Казацкой улицы в с. Баглаи.
 Улица Жукова — бывшее название Степной улицы в поселке Былбасовка.
 Улица Жукова — бывшее название улицы Независимости в с. Жердя.
 Улица Жукова — бывшее название Вишневой улицы в с. Криков.
 Улица Жукова — бывшее название улицы Шевченко в с. Криштоповка.
 Улица Жукова — бывшее название Казацкой улицы в пгт. Любашевка.
 Улица Жукова — бывшее название улицы Бульбы-Боровца в городе Малин.
 Улица Жукова — бывшее название Европейской улицы в городе Мена (также и переулка)
 Улица Жукова — бывшее название Уютной улицы в с. Михайловка.
 Улица Жукова — бывшее название Широкой улицы в пгт. Новая Водолага.
 Улица Жукова — бывшее название улицы Дружбы в с. Порохня.
 Улица Жукова — бывшее название Нагорной улицы в с. Прибужское.
 Улица Жукова — бывшее название Слободской улицы в с. Слободка.

См. также 
 
 
 Маршала Жукова — прежнее (1994—2016) название станции метро «Дворец Спорта» в Харькове

Примечания 

Улицы, названные в честь Георгия Жукова